Wijlre, een plaats in het zuiden van Nederlands-Limburg.
 Een oude naam voor Wolder, een dorp dat later bij Maastricht werd gevoegd.
 heerlijkheid Wylre, een heerlijkheid in het hertogdom Gelre